Il singolare dell'Indianapolis Tennis Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

John McEnroe ha battuto in finale 6–4, 4–6, 6–4  Jay Berger.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Indianapolis Tennis Championships 1989